AGV peut faire référence à :
 automotrice à grande vitesse, un train construit par Alstom ;
 automatic guided vehicles (en français, véhicule à guidage automatique) ;
 acide gras volatil ;
  ;
 Amisano Gino Valenza, un fabricant de casques de moto italien.